Первая лига 1981/1982 () — 48-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 8 августа 1981 года и закончился 9 мая 1982 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.90minut.pl

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1981/1982 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1981/1982 на rsssf.com 

1981/1982
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1981 году
Спорт в Польше в 1982 году